François Grard, pilote français de char à voile.
 Françoise Grard (1957-), auteure française de littérature jeunesse
 George Grard (1901-1984), sculpteur belge.
 Marie-Aleth Grard (1960-), présidente d’ATD Quart Monde.